Кубок маршала Тито 1957/1958 () — 11-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1957/1958
Спорт в Югославии в 1957 году
Спорт в Югославии в 1958 году
Югославия
Футбол в Европе в 1957 году
Футбол в Европе в 1958 году